Crasemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Adolph Crasemann (1797–1876), deutscher Kaufmann
 Claes Christian Crasemann (1801–1887), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Edgar Crasemann (1896–1973), Schweizer Professor für spezielle Agrikulturchemie
 Eduard Crasemann (1891–1950), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie
 Ferdinand Crasemann (1886–1926), deutscher Offizier und Politiker (DVP), MdL Braunschweig
 Rudolph Crasemann (1841–1929), deutscher Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Krasemann
 Grasemann